Комяга:

 Комяга — выдолбленное бревно для кормления скота.
 Комяга (комельник, дубовка) — плоскодонная лодка, выдолбленный из толстого комля или ствола дуба. См.: долблёнка.

Топоним 
 Комяга — хутор в Воронежской области.